Edward FitzGerald – politico e rivoluzionario irlandese
Edward FitzGerald – poeta britannico
James Edward Fitzgerald detto Ed – hockeista su ghiaccio statunitense
Edward Fitzgerald – scenografo
Edward Fitzgerald – vescovo cattolico statunitense
Edward Aloysius Fitzgerald – vescovo cattolico statunitense